1950 Голяма награда на Франция е първото състезание за Голямата награда на Франция и шести кръг от сезон 1950 във Формула 1. Провежда се на 2 юли 1950 година на пистата Реймс близо до град Реймс, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Франция